EMF Puede referirse a los siguientes términos:

En música:
EMF, Grupo de rock alternativo.

En eventos:
Encuentro Mundial de las Familias.

En ciencia y tecnología:
Framework de modelado Eclipse, Traducción de Eclipse Modeling Framework.